Francesco De Sanctis (1679–1731) – włoski architekt
 Francesco De Sanctis (1817–1883) – włoski krytyk literacki